Il senso di una fine (The Sense of an Ending) – romanzo del 2011 scritto da Julian Barnes
L'altra metà della storia (The Sense of an Ending) – film del 2017 diretto da Ritesh Batra